Un Grand Site Occitanie / Sud de France est un territoire promu comme ayant un intérêt touristique majeur dans la région Occitanie.

Présentation de la marque 

Le dispositif Grand Site Occitanie / Sud de France vise à promouvoir les sites patrimoniaux, culturels, historiques (en cohérence avec le Pacte Vert régional et le Plan Tourisme durable et responsable) et favoriser le développement économique des territoires (en partenariat avec les collectivités territoriales, les acteurs des territoires et les professionnels du tourisme). Ce dispositif compte 41 Grands Sites Occitanie / Sud de France :  Avec 9 Grands Sites sur le littoral méditerranéen, 9 dans les Pyrénées et 23 en cœur d’Occitanie.

Chaque Grand Site est une destination touristique à part entière basée sur un ou plusieurs cœurs emblématiques, des lieux de visite majeurs et un territoire d'influence. Il s'agit d'une politique d'aménagement du territoire et d'économie touristique qui considère que le premier touriste est d'abord l'habitant. Cette démarche de promotion touristique et territoriale s'appuie sur une stratégie forte alliant qualité des aménagements, intégrant des dimensions paysagères et environnementales, promotion et animation du réseau.

41 contrats ont donc été passés entre la région, les départements et les collectivités territoriales concernées. La collection des "Grands Sites Occitanie / Sud de France " est mise en valeur via le biais de vidéos promotionnelles, mais également par l'impression de plaquettes respectant une charte graphique officielle.

La charte graphique Grand Site Occitanie / Sud de France 
Une charte graphique accompagne le déploiement de la marque Grand Site Occitanie / Sud de France. Cette charte est composée notamment d'un logo générique dont l’utilisation du logo générique, d 'un logo personnalisé pour Chaque Grand Site réservé prioritairement à une communication du Grand Site Occitanie / Sud de France et d'un picto de localisation.

Les Grands Sites Occitanie / Sud de France en vidéos 

 Les vidéos Bons Plans des Grands Sites Occitanie/ Sud de France

Liste des Grands Sites Occitanie 
(Classement alphabétique par noms de départements en ordre croissant)

Ariège 

 Foix Montségur, Cités Médiévales
 Niaux - Mas d’Azil, Pyrénées Préhistoriques

Aude 

 Carcassonne et les Citadelles du Vertige
 Narbonne Méditerranée

Aveyron 

 Rodez
 Bastides et Gorges de l’Aveyron
 Conques
 Millau - Roquefort - Sylvanès

Gard 

 Nîmes - Pont du Gard - Uzès
 Aigues Mortes - Camargue Gardoise
 Cévennes (Gard/ Lozère)

Gers 

 Auch
 Armagnac, Abbaye et Cités
 Marciac

Haute-Garonne 

 Toulouse
 Aux sources du Canal du Midi
 Luchon
 Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère

Hautes-Pyrénées 

 Gavarnie Cauterets - Pont d’Espagne
 Lourdes
 Pic du Midi
 Pyrénées Aure Louron

Hérault 

 Montpellier Méditerranée
 Agde - Pézenas
 Canal du midi - Béziers
 Cirque de Navacelles -Lodève - Pays Viganais (Hérault / Gard)
 Gorges de l'Hérault
 La Grande Motte
 Sète

Lot 

 Cahors, Vallée du Lot
 Figeac, Vallées du Lot et du Célé
 Rocamadour - Vallée de la Dordogne

Lozère 

 Mende - Cœur de Lozère
 Gorges du Tarn

Pyrénées-Orientales 

 Perpignan Méditerranée
 Massif du Canigó - Pays Catalan
 Collioure en Côte Vermeille

Tarn 

 Albi, Vallée du Tarn
 Cordes sur Ciel  et Cités Médiévales

Tarn-et-Garonne 

 Montauban
 Moissac Lauzerte Auvillar

Carte des sites

Galerie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tourisme en Occitanie

Liens externes 
 

Tourisme en région Occitanie